Macarena (cançó), senzill del duo musical espanyol Los del Río 
 Macarena (Sevilla), districte de la ciutat de Sevilla, capital de la comunitat autònoma d'Andalusia, en Espanya
 Basílica de la Macarena, temple catòlic al barri de la Macarena de la ciutat de Sevilla, Espanya